Harouna ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Harouna (* 1968), nigrischer Manager und Politiker
 Idrissa Harouna (* 1926), nigrischer Offizier, Politiker und Diplomat
 Mahamat Harouna (* 1994), kamerunischer Fußballspieler
 Moussa El Amine Harouna, Fußballspieler aus Mayotte